

Atmosfera
 Dziura ozonowa
 Dziura w powietrzu – turbulencja czystego nieba

Kosmos
 Dziura koronalna – ciemniejsze obszary w koronie słonecznej
 Czarna dziura
 Podwójna czarna dziura
 Pierwotna czarna dziura
 Czarna dziura o masie gwiazdowej
 Czarna dziura o masie pośredniej
 Supermasywna czarna dziura
 „Szara dziura”
 Biała dziura

Jaskinie
 Dziura – jaskinia w Tatrach
 Mleczna Dziura – jaskinia
 Mysiorowa dziura – jaskinia
 Zimna Dziura w Strzeblu – jaskinia
 Złotopieńska Dziura – jaskinia
 Czarcia Dziura – jaskinia
 Śnieżna Dziura – jaskinia
 Babska Przepaść, Babia Dziura – jaskinia
 Dziura Diabła – jaskinia
 Błękitna Dziura – rozpadlina (jaskinia morska) rafy koralowej

Kultura
 Dziura w ziemi – polski film obyczajowy z 1970 r.
 Dziura w sercu – film szwedzki
 Dziura w głowie – amerykański film komediowy
 Czarna dziura (film) – amerykański film fantastycznonaukowy
 Dziura w niebie – powieść inicjacyjna Tadeusza Konwickiego

Różne 
 Dziura - naturalny lub sztucznie wykonany otwór w materiale
 Wielka dziura – odkrywkowa kopalnia diamentów
 Dziura elektronowa
 Dziura drogowa
 Dziura Bauca – deficyt budżetowy
 Dziurkacz

Linki zewnętrzne